GR30 ou GR-30 peut faire référence à :
 Autoroute espagnole GR-30, rocade ouest de Grenade ;
 Sentier de grande randonnée 30 en France.